La Zarza (Estremadura) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze.
 La Zarza (Kastylia i León) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León.
 La Zarza de Pumareda – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha
 Santa Cruz de la Zarza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León.